Patrocínio Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Patrocínio Paulista (kommun), São Paulo, 
 Patrocínio Paulista (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar